Бичкрафт Модель 18 (Beechcraft Model 18) — американский лёгкий пассажирский самолёт. Самолёт внешне похож на Lockheed Model 12 Electra Junior.

Производился фирмой Beech Aircraft Corporation с 1937 по 1970 год в более чем 32-х модификациях.

Кроме непосредственно перевозок, использовался в качестве двухмоторного учебного самолёта, а версия AT-11 использовалась для обучения бомбардиров и башенных стрелков. Версия для ВМС США получила обозначение SNB. Два двигателя позволяли самолёту поднимать значительный груз или пассажиров, а также повышали выживаемость самолёта в случае отказа одного из них. Если необходимо было увеличить дальность полёта, то самолёт мог перевозить внутри себя дополнительное топливо. Версии C-45 и SNB использовались военными для обучения и перевозок людей вплоть до конца 1950-х годов. В наши дни значительно число этих самолётов летают в рядах гражданской авиации.

Модификации 

Вооружённые силы США использовали Beechcraft 18 в качестве лёгкого военно-транспортного самолёта под обозначениями C-45 (1401 машина ВВС США) и JRB (377 машин ВМС США).

На базе самолёта было произведено множество учебных самолётов. Первой учебной модификацией ВВС армии США стал навигационный учебный самолёт AT-7. Всего было построено 577 учебных самолётов AT-7A с радиальными двигателями R-985-25 (450 л.с.), 6 гидросамолётов AT-7A, 9 машин AT-7B (зимняя модификация) и 549 AT-7C с двигателями R-985-AN-3.

Учебный самолёт для обучения бортстрелков и бомбардиров получил обозначение AT-11. Он получил двигатели R-985-AN-1, верхнефюзеляжную огневую точку и переработанный нос, с прицелом для бомбометания и местом для стрелка. Производство было начато в 1941 году, всего было построено 1582 самолёта.

Для ВМС США было построено 1364 приблизительно похожих самолётов: 320 самолётов SNB-1 (эквивалентны AT-11), 509 самолётов SNB-2 (похожи на AT-7), 376 SNB-2с (похожи на AT-7с).

Шести или семиместный учебный самолёт Beech AT-11 Kansan имел максимальную скорость в 356 км/час (на уровне моря) и практическую дальность полёта в 1370 км. AT-11 поставлялся во многие страны Европы и Южной Америки, в том числе ВВС Турции и Бразилии.

Лётно-технические характеристики (UC-45 Expeditor)

Технические характеристики 
 Экипаж: 2 человека
 Пассажировместимость: 6 человек
 Длина: 10,41 м
 Размах крыла: 14,53 м
 Высота: 2,95 м
 Площадь крыла: 32,4 м²
 Масса пустого: 2800 кг
 Масса снаряжённого: 3400 кг
 Максимальная взлётная масса: 3959 кг
 Двигатели: 2× радиальных Pratt & Whitney R-985-AN-1 «Wasp Junior»
 Мощность: 2×450 л. с. (336 кВт)

Лётные характеристики 
 Максимальная скорость: 360 км/ч
 Практическая дальность: 1900 км при скорости 260 км/ч
 Практический потолок: 7930 м
 Скороподъёмность: 9,4 м/сек.

Страны-эксплуатанты 
 
  — в 1943 году из США было поставлено два самолёта AT-7 и два самолёта AT-11, в 1954 году — два самолёта C-45G «Expeditor»; все они поступили на вооружение транспортной авиации военно-воздушных сил Боливии.
  — в марте 1947 года из США для ВВС Гватемалы было поставлено шесть самолётов AT-11B, в 1949 году военно-техническая помощь США была прекращена, в связи с нехваткой запасных частей в июне 1954 года на вооружении оставались только четыре самолёта АТ-11B и один из них был уничтожен в ходе боевых действий.
  — 30 октября 1947 года по программе ARP (American Republic Project) США передали военно-воздушным силам Сальвадора один AT-11B (серийный номер 42-37347), который прибыл в страну в мае 1948 года (после завершения программы обучения пилотов и авиатехников в зоне Панамского канала). Исключён из состава военно-воздушных сил в 1954 году
  — в течение 1947 года из США были получены два AT-7, два AT-11 и один UC-45F «Expeditor»
  — в течение 1947 года из США были получены 10 самолётов C-45B «Expeditor»
  — в 1949 году из США были поставлены 12 самолётов C-45 «Expeditor», которые поступили на вооружение военно-воздушных сил Гондураса.
  — в 1950 году США поставили Министерству общественной безопасности Коста-Рики один самолёт C-45F (номер TI-505SP), который использовался до 1960 года.
  — в 1956 году из США были поставлены 7 самолётов C-45 Expeditor, которые поступили на вооружение транспортной эскадрильи военно-воздушных сил Никарагуа.

Примечания 

Пассажирские самолёты
Самолёты Beechcraft
Транспортные самолёты Второй мировой войны
Учебно-тренировочные самолёты Второй мировой войны